

Lugares 
 Norfolk - condado da Inglaterra
 Norfolk (Virgínia), cidade do estado de Virgínia, Estados Unidos
 Ilha Norfolk - ilha no oceano Pacífico

Outros 
 HMS Norfolk - cruzador da Royal Navy

Desambiguação